Jones är ett mycket vanligt engelskt och walesiskt efternamn. Namnet kan härledas från "Johns son" (eller "Joans son") och förekom första gången i skrift i Hundred Rolls of Huntingdonshire 1273.

Auktorsförkortningen Jones, se Jones (auktor).

Personer med efternamnet Jones

A
 A.J. Styles
 Absalom Jones (1746–1818), amerikansk predikant och abolitionist
 Adam Jones (född 1965), amerikansk gitarrist
 Adrian Jones (född 1978), svensk folkmusiker och kompositör
 Aislin Jones
 Alan Jones (född 1946), australisk racerförare
 Albert Jones
 Allen Jones (född 1937), brittisk konstnär
 Alex Jones (född 1974), amerikansk journalist och dokumentärfilmare
 Alfred Jones (född 1946), amerikansk boxare
 Alun Wyn Jones (född 1985), walesisk rugby union-spelare
 Andrieus A. Jones (1862–1927), amerikansk politiker, demokrat, senator för New Mexico
 Angus T. Jones (född 1993), amerikansk skådespelare
 Ann Haydon-Jones (född 1938), brittisk bordtennis- och tennisspelare
 Arne Jones (1914–1976), svensk skulptör
 Arthur Jones (1926–2007), amerikansk uppfinnare
 Arthur Creech Jones
 Ashley Jones (född 1976), amerikansk skådespelare
 Asjha Jones (född 1980), amerikansk basketspelare

B
 Barbara Jones (född 1937), amerikansk friidrottare
 Benjamin Jones
 Billy Jones (född 1987), engelsk fotbollsspelare
 Blair Jones (född 1986), kanadensisk ishockeyspelare
 Bobby Jones (1902–1971), amerikansk golfspelare
 Booker T. Jones (född 1944), amerikansk musiker, skivproducent och arrangör
 Brad Jones (född 1982), australisk fotbollsmålvakt
 Brad Jones (ishockeyspelare)
 Brenda Jones (född 1936), australisk löpare
 Brereton Jones (född 1939), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Kentucky
 Brian Jones (1942–1969), brittisk musiker i The Rolling Stones
 Brian Jones (ballongflygare) (född 1947), brittisk ballongflygare
 Buster Jones (1943–2014), amerikansk röstskådespelare

C
 Caleb Jones
 Caleb Landry Jones (född 1989), amerikansk skådespelare
 Camille Jones (född 1973), amerikansk popsångerska och låtskrivare
 Candy Jones
 Caroline Chisholm
 Carolyn Jones (1930–1983), amerikansk skådespelare
 Carolyn Jones-Young (född 1969), amerikansk basketspelare
 Casey Jones (1864–1900), amerikansk lokförare och folkjälte
 Casey Jones (TMNT)
 Catherine Zeta-Jones
 Chantal Jones (född 1988), amerikansk fotomodell
 Charles W. Jones (1834–1897), amerikansk politiker, demokrat, senator för Florida
 Chief Jones (1879–?), kanadensisk ishockeymålvakt
 Chipper Jones
 Chris Jones (född 1973), amerikansk kortdistanslöpaare
 Chuck Jones (1912–2002), amerikansk animatör
 Cobi Jones (född 1970), amerikansk fotbollsspelare
 Connor Jones
 Craig Jones, flera personer
 Craig Jones (musiker) (född 1972), amerikansk musiker
 Craig Jones (roadracingförare) (1985–2008), brittisk roadracingförare
 Crystal Jones (aktiv omkring 1990), amerikansk sångerska
 Curtis Jones

D
 Dan Jones (född 1981), brittisk historiker och författare
 Daniel Jones (född 1973), brittisk-australisk musiker
 Daniel Jones (fotbollsspelare) (född 1986), engelsk fotbollsspelare
 Daniel Webster Jones (1839–1918), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Arkansas
 Danny Jones (född 1986), brittisk musiker
 Darryl Jones (född 1961), amerikansk basist
 Dave Jones (född 1956), brittisk fotbollsspelare och tränare
 David Jones,flera personer
 David Jones (fotbollsspelare) (född 1984), engelsk fotbollsspelare
 David Jones (friidrottare) (född 1940), brittisk friidrottare
 David Jones (ishockeyspelare) (född 1984), kanadensisk ishockeyspelare
 David Jones (politiker) (född 1952), brittisk konservativ politiker
 David C. Jones (1921–2013), amerikansk general, överbefälhavare
 David Lloyd Jones (född 1944), australisk botanist
 Davy Jones (1945–2012), brittisk sångare och skådespelare
 Davy Jones (racerförare) (född 1964), amerikansk racerförare
 Deacon Jones (1892–1952), amerikansk basebollspelare
 Dean Jones (1931–2015), amerikansk skådespelare
 Dennis Feltham Jones (1917–1981), brittisk science fiction-författare
 Diana Wynne Jones (1934–2011), brittisk fantasy-författare
 Dickie Jones (1927–2014), amerikansk skådespelare
 Donell Jones (född 1973), amerikansk sångare, musikproducent och låtskrivare
 Doug Jones, flera personer
 Doug Jones (politiker) (född 1954), amerikansk politiker, demokrat, senator för Alabama
 Doug Jones (skådespelare) (född 1960), amerikansk skådespelare
 Duncan Jones (född 1971), brittisk regissör, filmproducent och manusförfattare
 Dwight Jones (1952–2016), amerikansk basketspelare

E
 E. Michael Jones
 Earl Jones
 Edward P. Jones
 Eliana Jones
 Elvin Jones, amerikansk jazzmusiker
 Emeline Roberts Jones
 Ernest Jones, brittisk läkare och psykoanalytiker
 Esther Jones
 Evan Jones

F
 Felicity Jones
 Felicity Jones (pseudonym)
 Finn Jones
 Freddie Jones (1927–2019), brittisk skådespelare

G
 Gemma Jones
 Genene Jones
 George Jones, amerikansk countrymusiker
 George Jones (senator)
 George W. Jones
 George Washington Jones
 Gloria Jones
 Grace Jones
 Griff Rhys Jones
 Gwyneth Jones, brittisk operasångare
 Gwyneth Jones (författare)

H
 Hamilton C. Jones
 Hank Jones, amerikansk jazzmusiker
 Hayes Jones
 Henry Jones
 Henry Jones, Sr.
 Henry Arthur Jones (1851–1929), brittisk författare
 Hettie Jones
 Howard Jones
 Howard Jones (amerikansk sångare)

I
 Indiana Jones, fiktiv gestalt
 Inigo Jones (1573–1652), engelsk arkitekt, målare och teaterdekoratör
 Isham Jones

J
 Jacque Jones
 Jade Jones
 James Jones
 James C. Jones, amerikansk författare
 James Earl Jones, amerikansk skådespelare
 James Kimbrough Jones
 James L. Jones
 Janet Jones
 January Jones
 Jason Jones
 Jax Jones
 Jeffrey Jones
 Jeffrey Catherine Jones
 Jenkin Lloyd Jones
 Jennifer Jones, amerikansk skådespelare
 Jennifer Jones (curlingspelare)
 Jenny Jones
 Jermaine Jones
 Jesse H. Jones
 Jessica Jones
 Jim Jones
 Jimmy Jones
 Jo Jones, amerikansk jazzmusiker
 Joey Jones
 John E. Jones
 John M. Jones
 John Marvin Jones
 John P. Jones
 John Paul Jones
 John Paul Jones (sjöofficer) (1747–1792), amerikansk sjöofficer
 John Robert Jones
 John Winston Jones
 Johnny Jones
 Jon Jones
 Julia Jones
 Julio Jones

K
 K.C. Jones
 Karen Spärck Jones
 Karin Björkegren Jones
 Keith Jones
 Kennedy Jones
 Kenneth Jones
 Kenney Jones
 Kenwyne Jones

L
 L.Q. Jones (1927–2022), amerikansk skådespelare
 LaVerne Jones-Ferrette
 Leisel Jones
 LeRoi Jones, amerikansk författare
 Leslie Jones (komiker)
 Leslie Ann Jones
 Lewis E. Jones
 Lolita Russell Jones
 Lolo Jones
 Louis Jones
 Lucie Jones

M
 Marcia Jones-Smoke
 Marcus Eugene Jones
 Marilyn Jones
 Marion Jones, amerikansk friidrottare
 Marion Jones Farquhar
 Martha Jones
 Martin Jones
 Matt Jones
 Maurice Jones-Drew
 Melvin Jones
 Michellie Jones
 Mick Jones
 Mick Jones (fotbollsspelare)
 Mike Jones
 Mike Jones (roadracingförare)
 Mother Jones
 Myrddin L. Jones

N
 Nate Jones
 Norah Jones

O
 Orlando Jones
 Owen Jones, brittisk författare och konstnär
 Owen Jones (skribent)

P
 P.J. Jones
 Pacman Jones
 Parnelli Jones
 Patricia Jones
 Paul Jones (sångare)
 Paula Jones
 Peter W. Jones (född 1952) amerikansk matematiker
 Phil Jones
 Popeye Jones (född 1970), amerikansk basketspelare

Q
 Quincy Jones, amerikansk musiker
 Quincy Jones III

R
 Randy Jones
 Randy Jones (bobåkare)
 Rashida Jones
 Ray Jones IV
 Raymond Jones
 Rickie Lee Jones
 Robert Jones
 Robert Taylor Jones
 Rosie Jones
 Roy Jones, Jr.
 Rufus Jones, amerikansk teolog
 Russell Jones
 Ryan Jones

S
 Sam Jones III
 Sam H. Jones
 Sam J. Jones
 Samuel Jones
 Seth Jones
 Shirley Jones
 Sidney Jones (1861–1946), brittisk kompositör
 Sigrid Jones
 Simon Jones
 Spike Jones
 Stanley Jones, brittisk missionär
 Steffi Jones
 Stella Jones
 Stephanie Tubbs Jones
 Steve Jones
 Steve Jones (fotbollsspelare)
 Steve Jones (musiker)
 Steven Jones
 Steven E. Jones
 Suranne Jones
 Susannah Mushatt Jones

T
 Tayari Jones
 Terry Jones
 Thad Jones
 Thomas Jones
 Thomas David Jones
 Thomas G. Jones
 Toby Jones
 Toccara Jones
 Tom Jones, flera personer
 Tom Jones
 Tom Jones (racerförare)
 Tommy Lee Jones (född 1946), amerikansk skådespelare
 Trevor Jones

U
 Ulla Jones

V
 Vinnie Jones

W
 Walter B. Jones
 Walter Emanuel Jones
 Wesley Livsey Jones
 William Jones, flera personer
 William Jones (guvernör)
 William Jones (orientalist) (1746–1794), brittisk orientalist
 William Jones (roddare), uruguayansk roddare
 William Jones (språkforskare)

Z
 Zeke Jones

Referenser

Engelska efternamn
Walesiska efternamn